Regina kan syfta på:

 Regina – latinsk titel för drottning (motsvarande titel för kungar är rex)
 Regina – ett kvinnonamn
 Regina (artist) – en slovensk sångerska
 Regina (djur) – ett släkte av ormar
 Regina (finländsk musikgrupp) – ett finländskt synthpopband 2004–2017
 Regina (musikgrupp) – en bosnisk musikgrupp
 Regina (opera) – en tysk opera i tre akter med musik och libretto av Albert Lortzing
 Bombardier Regina – en typ av eldrivet motorvagnståg

Geografi

Antarktis 

 Mount Regina,

Chile 

 Regina (gruva i Chile), Región de Tarapacá, Provincia de Iquique,

Franska Guyana 

 Régina (kommun i Franska Guyana), Guyane,

Italien 

 Regina (ort i Italien), Kalabrien, Provincia di Cosenza,

Kanada 

 Regina, Saskatchewan, provinshuvudstad, 
 Regina International Airport, flygplats,

Norge 

 Regina (kulle), Østfold fylke, Våler,

Ryssland 

 Regina (vattendrag), Magadan oblast,

USA 

 Regina (ort i USA), New Mexico, Sandoval County,